When Lee Surrenders est un film muet américain réalisé par Thomas H. Ince et sorti en 1912.

Synopsis

Fiche technique 
 Réalisation : Thomas H. Ince
 Scénario : C. Gardner Sullivan
 Durée : 20 minutes
 Date de sortie :  :

Distribution 
 Charles K. Frend
 Robert Edeson
 Ann Little
 Richard Stanton
 Walter Edwards
 Enid Markey
 Joe King
 Frank Borzage
 Herschel Mayall
 Francis Ford

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1912
Court métrage américain
Film dramatique américain
Film de guerre américain
Film muet américain
Film américain en noir et blanc
Film réalisé par Thomas H. Ince
Film sur la guerre de Sécession